Guildford este un oraș și un district în comitatul englez Surrey.

Numeroase localități au fost numite după acesta:

Australia
 Guildford, Sydney
 Guildford, Victoria
 Guildford, Australia de Vest
Canada
 Guildford Town Centre, un centru de oraș în Surrey, British Columbia
Statele unite
 Guilford, Connecticut
 Guilford, Maine
 Guilford, Maryland
 Guilford, New York
 Guilford, Vermont
 Guilford County, North Carolina

Este de asemenea numele următoarelor persoane celebre:

 Lord Guilford Dudley (sometimes spelled "Guildford") (1536–1554), soțul lui Lady Jane Grey
 J. P. Guilford (1897–1988), psiholog american